Анато́лий Булга́ков:
 Булгаков, Анатолий Александрович (род. 1979) — российский и финский футболист.
 Булгаков, Анатолий Николаевич (род. 1944) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Булгаков, Анатолий Юрьевич (род. 1989) — российский рок-музыкант, автор песен.